Dubliner ist:
 ein Einwohner der irischen Stadt Dublin
 ein Einwohner des Königreichs Dublin (etwa 850 bis 980) 
 Dubliner (James Joyce) (Dubliners), Kurzgeschichten-Zyklus von James Joyce (1914)
 Dubliner (Käse), irischer Kuhmilch-Hartkäse

Siehe auch:
 Dublin (Begriffsklärung)
 Dubliners